Sabine steht für:
 Sabine (Vorname) – Namensträgerinnen siehe dort
 Sabine!, Fernsehserie im ZDF (2004/2005)
 Sabine (Mondkrater), benannt nach Edward Sabine
 (665) Sabine, Asteroid des Hauptgürtels
 Orkan Sabine vom 7. bis 10. Februar 2020
 Polizeiruf 110: Sabine, Fernsehfilm aus der Krimireihe Polizeiruf 110
 Sabinesche Formel, siehe Hallradius und Nachhallzeit

Familienname:
 Edward Sabine (1788–1883), irischer Astronom
 George Holland Sabine (1880–1961), Professor für Philosophie an der Cornell University
 Joseph Sabine (1770–1837), englischer Jurist und Naturforscher
 Lorenzo Sabine (1803–1877), US-amerikanischer Politiker
 Paul Sabine (1879–1958), US-amerikanischer Physiker und Akustik-Spezialist
 Thierry Sabine (1949–1986), französischer Motorradrennfahrer
 Wallace Clement Sabine (1868–1919), US-amerikanischer Physiker

Geografische Objekte:
 Sabine-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Mount Sabine, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Sabine-Land, Gebiet auf der Insel Spitzbergen
 Sabine Ø, Insel im Nordost-Grönland-Nationalpark

Frankreich:
 Sainte-Sabine (Côte-d’Or), Département Côte-d’Or
 Sainte-Sabine-Born, Département Dordogne
 Sainte-Sabine-sur-Longève, Département Sarthe

Kanada:
 Sabine-Halbinsel, Teil der Melville-Insel (Kanada)
 Sabine Island, Insel in Nunavut
 Sainte-Sabine (Brome-Missisquoi), Provinz Québec
 Sainte-Sabine (Les Etchemins), Provinz Québec

Vereinigte Staaten:
 Sabine County in Texas
 Sabine Lake, Lagune in Texas und Louisiana
 Sabine Parish in Louisiana
 Sabine River, Fluss in Texas und Louisiana

Siehe auch:
 Sabina
 Sabiner Berge
 Sabinen
 Sabinensee
 Sabin